Benjamin Auer (ur. 11 stycznia 1981 w Landau in der Pfalz) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji napastnika.

Kariera klubowa 
Swoją karierę rozpoczynał jako kilkuletni chłopiec w klubie HSV Landau. Później kontynuował przygodę z piłką w FSV Offenbach. W wieku piętnastu lat przeniósł się do 1. FC Kaiserslautern, a w 1999 roku został zawodowym piłkarzem Karlsruher SC. Następnie trafił do Borussii Mönchengladbach, a od 2002 roku był znaczącym zawodnikiem 1. FSV Mainz 05, w którym rozegrał ponad 100 spotkań. Po czterech latach pobytu został piłkarzem VfL Bochum, a w międzyczasie został wypożyczony do swojego byłego klubu 1. FC Kaiserslautern. Do 2012 był piłkarzem Alemannii Akwizgran. Na początku 2015 wznowił karierę, grając dla FK Pirmasens.

Statystyki klubowe 
Aktualne na 18 lutego 2017:

Kariera reprezentacyjna 
W swojej karierze Auer rozegrał 23 spotkania, strzelając 15 bramek w reprezentacji Niemiec do lat 21.

Niemieccy piłkarze
Piłkarze 1. FC Kaiserslautern
Piłkarze Karlsruher SC
Piłkarze Borussii Mönchengladbach
Piłkarze 1. FSV Mainz 05
Piłkarze VfL Bochum
Piłkarze Alemannii Aachen
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2004
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Landau in der Pfalz